João Rodrigues de Sá, o das Galés (c.1350 - ?)
 João Rodrigues de Sá, Senhor de Sever (c.1430 - ?)
 João Rodrigues de Sá, o Velho (c.1490 - ?)
 João Rodrigues de Sá, o Moço (c.1510 - ?)
 João Rodrigues de Sá, 1.º Conde de Penaguião (c.1530 - Álcacer-Quibir, 1578)
 João Rodrigues de Sá, Capitão de Ormuz (c. 1590 - ?)
 João Rodrigues de Sá e Meneses, 3.º Conde de Penaguião (1619 - Elvas, 1658)
 João Rodrigues de Sá e Meneses, 5.º Conde de Penaguião (c.1670 - antes de 1677)
 João Rodrigues de Sá e Meneses, 2.º Marquês de Fontes (c. 1674 - 1688)
 João Rodrigues de Sá e Melo, 1º Visconde e 1º Conde de Anadia (c. 1808)

Desambiguações de antropônimos